Jean-Baptiste Lesueur peut désigner :
 Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826), un peintre français ;
 Jean-Baptiste Lesueur (?-?), un homme politique français, député de l'Orne de 1791 à 1792 ;
 Jean-Baptiste Lesueur (1794-1883), un architecte français, membre de l'Académie des Beaux-Arts.